La sigla FADU puede referirse a:
 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina;
 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, Uruguay;
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina.